Cérès, divinité romaine de l'agriculture, est également un type de timbres-poste d'usage courant :
 français,
 Cérès de Mazelin
 de Corrientes, une province d'Argentine,
 portugais.

Ceres